

Населені пункти та їхні частини
 Ґліник — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Ґліник — село в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґліник — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Ґліник — частина міста Горлиці в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Ґліник — частина села Сромовце-Вижне в гміні Чорштин Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґліник — частина села Тшцяна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства

Глінік-над-Гроном — село, громада округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край/

Див. також 
 Гліник

Примітки